The Very Best of Sting & The Police — второй официальный сборник суперхитов Стинга, в сборник вошли как сольные хиты самого музыканта так и песни его бывшей группы The Police. Первоначально был выпущен в 1997 году на лейбле A&M Records. Альбом был примечателен новым треком — ремиксом песни «Roxanne» от рэпера Шона «Паффи» Коумза. Сборник был переиздан в 1998 году на лейбле PolyGram International и содержал три новые композиций: «Seven Days», «Fragile» и «De Do Do Do, De Da Da Da».

В 2002 сборник был переиздан вновь, на этот раз фирмой Universal с несколько изменённым трек-листом: песни «Let Your Soul Be Your Pilot», «Russians» и «Roxanne '97 (Puff Daddy Remix)» были заменены на «Brand New Day», «Desert Rose» и «So Lonely».

Список композиций

A&M (1997) 
 «Message in a Bottle» — 4:49
 «Can't Stand Losing You» — 2:58
 «Englishman in New York» — 4:25
 «Every Breath You Take» — 4:13
 «Walking on the Moon» — 4:59
 «Fields of Gold» — 3:40
 «Every Little Thing She Does Is Magic» — 4:20
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:14
 «Let Your Soul Be Your Pilot (Edit)» — 4:29
 «Russians» — 3:57
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:29
 «When We Dance (Edit)» — 4:17
 «Don't Stand So Close to Me» — 4:03
 «Roxanne» — 3:12
 «Roxanne '97» (Puff Daddy Remix) — 4:33

PolyGram International (1998) 
 «Message in a Bottle» — 4:49
 «Can’t Stand Losing You» — 2:58
 «Englishman in New York» — 4:25
 «Every Breath You Take» — 4:13
 «Seven Days» — 4:39
 «Walking on the Moon» — 4:59
 «Fields of Gold» — 3:40
 «Fragile» — 3:54
 «Every Little Thing She Does Is Magic» — 4:20
 «De Do Do Do, De Da Da Da» — 4:09
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:14
 «Let Your Soul Be Your Pilot (Edit)» — 4:29
 «Russians» — 3:57
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:29
 «When We Dance (Edit)» — 4:17
 «Don’t Stand So Close to Me» — 4:03
 «Roxanne» — 3:12
 «Roxanne '97» (Puff Daddy Remix) — 4:33

Бонусный трек японского издания
 «De Do Do Do, De Da Da Da (Japanese Version)»

Universal (2002) 
 «Message in a Bottle» — 4:50
 «Can’t Stand Losing You» — 3:00
 «Englishman in New York» — 4:28
 «Every Breath You Take» — 4:12
 «Seven Days» — 4:39
 «Walking on the Moon» — 5:03
 «Fields of Gold» — 3:40
 «Fragile» — 3:54
 «Every Little Thing She Does Is Magic» — 4:21
 «De Do Do Do, De Da Da Da» — 4:08
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:15
 «Brand New Day» — 6:22
 «Desert Rose» (дуэт с Шебом Мами) — 4:47
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:30
 «When We Dance (Edit)» — 4:18
 «Don’t Stand So Close to Me» — 4:00
 «Roxanne» — 3:10
 «So Lonely» — 4:47

Участники записи 
 Стинг и The Police — основные музыканты
 Roxanne '97 [Puff Daddy Remix]:
 Pras — речитатив
 Full Force — бэк-вокал

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 
 The Very Best of Sting & The Police на сайте Sting.com
 
 
 

Альбомы Стинга
Альбомы The Police
Альбомы, спродюсированные Хью Пэдхамом
Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом
Альбомы Великобритании
Сборники A&M Records
Альбомы на английском языке